2. division i ishockey 1964-65 blev arrangeret af Dansk Ishockey Union, og turneringen var opdelt i to kredse, øst- og vestkredsen. Østkredsen blev vundet af AIK Frederiksholm, mens Vojens IK vandt vestkredsen. I en kamp mellem de to hold sikrede Vojens IK sig oprykning til 1. division i 1965-66.

Resultater og stillinger

Østkredsen 

Turneringen blev vundet af AIK Frederiksholm.

Vestkredsen 

De ni deltagende hold spillede en enkeltturnering alle-mod-alle. Én kamp blev ikke gennemført.

Oprykningskamp 

Oprykningskampen mellem de to kredsvindere blev spillet den 7. marts 1965 på Vojens Isstadion, hvor hjemmeholdet med en 7-0-sejr sikrede sig oprykning til 1. division for første gang i klubbens historie.

Kilder / eksterne henvisninger 
 Michael Søvsø: Fra pionerånd til verdensklasse – Danmarks Ishockey Union i 60 år (2009)
 Michael Søvsø, Per Jessen: Vojens på isen - en krønike om et ishockeyhold (2008)
 Per Jessen, Michael Søvsø: Vojens på isen - den nye æra (2017)

1964-65
Ishockey i 1964
Ishockey i 1965